Ullah ist der Familienname folgender Personen:

 Matey Ullah (* 1981), norwegischer Poolbillardspieler
 Sami Ullah, pakistanischer Leichtathlet